Il singolare dell'ASB Classic 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Ginger Helgeson-Nielsen era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 6–2, 6–1 contro Nicole Bradtke.

Teste di serie

  Julie Halard (quarti di finale)
  Ginger Helgeson-Nielsen (finale)
  Ann Grossman (primo turno)
  Linda Harvey-Wild (secondo turno)

 Li Fang (quarti di finale) 
 Silvia Farina (semifinali) 
 Natalija Medvedjeva (semifinali) 
 Patricia Hy-Boulais (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1995